Samm ist der Familienname folgender Personen
 Rudolf Samm (1838–1888), deutscher Kaufmann und Mitglied des Reichstags des Deutschen Kaiserreichs

Samm bezeichnet auch:
 früherer deutscher Name von Samma (Estland)

Die Abkürzung SAMM bezeichnet:
 Sociedad Argentina de Medicina de Montaña, argentinische Gesellschaft für Bergmedizin
 Société Anonyme Hellenique Metallurgique et Minière, in Griechenland ab ca. 1925 tätige Bergbaugesellschaft, siehe Bergbau und Metallgewinnung auf der Insel Thasos
 South African Meat Merino, eine südafrikanische Schafrasse, die vom deutschen Merinofleischschaf abstammt

Abkürzung